Neoerpocotyle är ett släkte av plattmaskar. Neoerpocotyle ingår i familjen Hexabothriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Neoerpocotyle